Tursko – jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej w pow. bytowskim

 3 miejscowości w Polsce 
 Tursko – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice 
 Tursko – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Tursko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów
 Tursko – kolonia wsi Józefów w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dubienka

 Miejscowość w Czechach
 Tursko – wieś w kraju środkowoczeskim w powiecie Praga-Zachód

 Zobacz też
 Tursko Małe, Tursko Małe-Kolonia, Tursko Wielkie